Буевщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Буевщина — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Буевщина — агрогородок в Шарковщинском районе Витебской области.